Атласов — русская фамилия.

Известные носители:
 Атласов, Виктор Иванович (род. 1955) — инженер-строитель, путешественник.
 Атласов, Владимир Васильевич (ок. 1661/1664—1711) — русский землепроходец, сибирский казак, исследователь Камчатки.
 
 Атласов, Мухаммед-Хади Мифтахутдинович (1876—1938) — общественный деятель, депутат Государственной думы Российской империи, историк-тюрколог, педагог.

См. также 
 Атласова
 Атласово
 Атлас

Примечания

Литература 
 Атласов А. И. Генеалогическое древо рода Атласовых // Третьи международные исторические и Свято-Иннокентьевские чтения, посвящённые 300-летию присоединения Камчатки к России: Материалы. — Петропавловск-Камчатский, 1998.